Владимир Евсюко́в:
 Евсюков, Владимир Николаевич (род. 1953) — советский футболист, тренер.
 Евсюков, Владимир Иосифович (1915—2001) — советский военачальник, генерал-майор.